El nombre de Sarandí Grande puede referirse a:

 Sarandí Grande, arroyo del departamento de Colonia, Uruguay.
 Sarandí Grande, localidad uruguaya del departamento de Colonia, en las proximidades del arroyo del mismo nombre.
 Sarandí Grande, localidad uruguaya del Departamento de Florida.
 Sarandí Grande, arroyo del departamento de Treinta y Tres, Uruguay.
 Sarandí Grande, municipio uruguayo en el departamento de Florida.